Kostovski (en macédonien : Костовски) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1930–1980), acteur macédonien ;
 Jovan Kostovski (né en 1987), footballeur macédonien ;
  (né en 1946), homme politique macédonien.

Notes et références